BXA peut faire référence à :
  ;
 , une agence du département du commerce américain.